Сезон 1981—1982 у Національній лізі А — 85-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Грассгоппер.

Підсумкова таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 
 Тур за туром на RSSSF 

1982
Швейцарія
Швейцарія
1981 у швейцарському спорті
1982 у швейцарському спорті